USS Kitty Hawk — кораблі ВМС США, названі на честь міста Кітті-Хок () — місця, де брати Райт здійснили перший політ.

 USS Kitty Hawk (AKV-1) — транспорт, збудований у 1932 році під назвою «SS Seatrain New York». У 1941 році придбаний флотом, перейменований на «USS Kitty Hawk (AKV-1)» та переобладнаний на авіатранспорт. У 1946 році повернений власникам та знвоу використовувався як цивільний транспорт. Розібраний у 1973 році.
 USS Kitty Hawk (CV-63) — уданий авіаносець однойменного типу. На службі протягом 1961-2009 років.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни